Балагу́ров — русская фамилия. Известные носители:

 Балагуров, Алексей Кузьмич (род. 1933) — первый секретарь Мурманского обкома КПСС (1988—1990).
 Балагуров, Анатолий Михайлович (род. 1945) — российский физик, специалист в области кристаллографии, доктор физико-математических наук, профессор, лауреат Государственной премии РФ (2000).
 Балагуров, Владимир Александрович — профессор, доктор технических наук, педагог.
 Балагуров, Яков Алексеевич (1904—1977) — советский историк, специалист по истории Карелии, Заслуженный деятель науки РСФСР, депутат Верховного Совета СССР.

См. также 
 Балагура, Татьяна Ивановна (род. 1960) — украинская учительница, Герой Украины.
 Балагурово